Filmpreis 2020 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2020
 Österreichischer Filmpreis 2020
 Europäischer Filmpreis 2020
 Schweizer Filmpreis 2020